Сан Дионисио Окотлан има више значења:

 Општина Сан Дионисио Окотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Дионисио Окотлан (Сан Дионисио Окотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику